Recovery або Recover може значити:

Музика 

 «Recovery» — альбом гурту «Runrig».
 «Recovery» — альбом Лудона Вейнрайта.
 «Recovery» — альбом Eminem.
 «Recovery» — пісня Джастіна Бібера.